Příjmení Bassey nosí více významných osobností:

 Fortune Bassey (* 1998) – nigerijský fotbalista
 Jennifer Bassey (* 1942) – americká herečka
 Shirley Bassey (* 1937) – velšská zpěvačka

Externí odkazy